Codonmyces är ett släkte av svampar. Codonmyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Codonmyces